«Ночные движения» () — американский драматический фильм режиссёра Келли Рейхардт по сценарию Рейхардт и Джонатана Рэймонда. В главных ролях: Джесси Айзенберг, Дакота Фаннинг и Питер Сарсгаард.

Фильм учаcтвовал в основной конкурсной программе 70-го Венецианского кинофестиваля, на Международном кинофестивале в Торонто 2013 года и на Фестивале американского кино в Довиле 2013 года, где он завоевал Гран-при фестиваля.

Сюжет 
Фильм повествует о заговоре трёх радикальных экологов, которые объединяются с целью взорвать плотину.

В ролях 
 Джесси Айзенберг — Джош
 Дакота Фаннинг — Дена
 Питер Сарсгаард — Хармон
 Алия Шокат — Сюрприз
 Логан Миллер — Дилан
 Кай Леннокс — Шон
 Кэтрин Уотерстон — Анна
 Бэрри Дель Шерман — Корсер
Джеймс Легро — продавец комбикорма

Примечания

Ссылки 

Фильмы 2013 года
Фильмы-драмы США
Фильмы США 2013 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке